Везенберг () — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.

Входит в состав района Штормарн. Подчиняется управлению Нордстормарн.

Коммуна подразделяется на 4 сельских округа.

Официальный код — .

Население 1126 человек.

Занимает площадь 11,94 км².

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Шлезвиг-Гольштейна